Германците са етническа група в Чехия. Те са признати за национално малцинство. Според преброяването на населението през 2011 година те са 18 772 души, или 0,17 % от населението на страната.

Численост и дял

Преброявания на населението 
Численост и дял на германците според преброяванията на населението през годините:

Численост 
Численост на германците според преброяването на населението през 2001 година, по краеве:

Численост на германците според преброяването на населението през 2001 година, по окръзи:

Дял 

Дял на германците според преброяването на населението през 2001 година, по краеве (в %):

Дял на германците според преброяването на населението през 2001 година, по окръзи (в %):

Вижте също 
 Население на Чехия

Източници 

Чехия
Етнически групи в Чехия